Roura bezeichnet:

 Roura, eine französische Gemeinde
 Kanton Roura, eine französische Verwaltungseinheit in Französisch-Guayana und im Arrondissement Cayenne

Roura ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Roura (* 1993), Schweizer Segler
 Eduard Fernández Roura (* 1979), spanischer Handballspieler
 Jordi Roura (* 1967), spanischer Fußballspieler und -trainer
 Josep Roura i Estrada (1797–1860), katalanischer Chemiker
 Pere Domènech i Roura  (1881–1962), katalanischer Architekt des Modernisme Català